Чемпионат России по хоккею на траве среди мужчин суперлиги 2012—2013 (22-й Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги) является 22-м сезоном Суперлиги Федерации хоккея на траве России. В чемпионате было сыграно 25 игр, забито 483 мячей.

Регламент

Участники 
 Динамо (Казань)
 Динамо (Электросталь) (Московская обл.)
 ЦСП Измайлово (Москва)
 Динамо (Екатеринбург)
 ХК Тана (Азов)
 ХК Минск (Минск, Республика Беларусь)

Результаты игр 
(взято из)

Итоговая таблица чемпионата 
(взято из)

Лидеры сезона

Примечания 

2012-2013
2012 год в хоккее на траве
2013 год в хоккее на траве